Прославле́ние:

  — в христианстве прославление человеческого состояния.
  — заключительный этап спасения; аспект христианской сотериологии и эсхатологии.

См. также 
 Аллилуйя | Апофеоз | Величание | Герой | Канонизация | Славословие (доксология) | Троичен | Хвала
 Крестовоскресен — церковные каноны прославления Креста Христова и воскресения Распятого на нем Иисуса Христа.

Примечания